3 miejscowości w Polsce 
 Nowodwór – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów 
 Nowodwór – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór 
 Nowodwór – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica